Sportclub Motor steht für folgende Sportclubs in der DDR:
 SC Motor Berlin, Sportclub der Sportvereinigung Motor in Berlin
 SC Motor Jena, Sportclub der Sportvereinigung Motor in Jena
 SC Motor Karl-Marx-Stadt, Sportclub der Sportvereinigung Motor in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz
 SC Motor Zella-Mehlis, Wintersportclub der Sportvereinigung Motor in Zella-Mehlis